Heinrich Dunkelberg ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Dunkelberg, deutscher Geistlicher, Abt von Nienburg 
 Heinrich Dunkelberg (Politiker) (1855–1934), deutscher Politiker